logotyp (drukarstwo) – czcionka lub matryca zawierająca skrót wyrazu lub wyrażenia
 logotyp (grafika) – logo w formie tekstowej zawierające nazwę firmy lub jej akronim